ДПЛ, дПЛ — аббревиатура на кириллице:
 ДПЛ — сокращение названия дизель-электрической подводной лодки. 
 дПЛ — сокращение действительного наименование формирования типа дивизия подводных лодок.